Riek se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edgar F. Riek
 R. Riek